Да́рхан (, «кузнец») — третий по величине город Монголии и административный центр аймака Дархан-Уул. Численность его населения составляет 74 738 жителей (на 2010 год).

История 
Первый камень в фундамент города был заложен 17 октября 1961 года при солидной экономической помощи Советского Союза. Согласно названию города подразумевалось, что он был задуман как промышленный центр для северных территорий Монголии. Город остаётся в основном индустриальным центром, а также местом проживания около 82 % населения аймака. Как и в большинстве других монгольских городов, порядка 86 % горожан проживает в квартирах, остальное население живёт в юртах на окраинах города. Город расположен неподалёку от границы с Россией и в нём проживает большое количество русских. В Дархане имеется генеральное консульство России.

Экономика 
Город был построен как один из основных промышленных комплексов для производства строительных материалов и конструкций. Строительство первых промышленных сооружений в городе было начато советскими и монгольскими рабочими в 1962 году. Их дальнейшее развитие стало возможным благодаря технической и финансовой помощи стран социалистического лагеря, таких как СССР, Венгрия, Польша и Чехословакия.

В 1990 году, на базе японских технологий и оборудования, а также с использованием японского заёмного капитала, был построен завод по производству стали. В настоящее время реализуется новый проект на Дарханском металлургическом заводе с целью полностью освоить его проектные мощности. Исполнительный директор завода Т. Ганболд сообщает, что в рамках нового проекта намечают воздвигнуть совершенно новое предприятие. Обрабатывающие мощности будут действовать в Дархане, а предприятия по добыче и обогащению — на территории соседнего — Селенгийского аймака, вблизи месторождений железной руды. Первенец монгольской чёрной металлургии сегодня использует лишь 60 % своей мощности. В 2008 году этот показатель достигал иногда 92 %, что подтвердило его возможность работать на полную проектную мощность. Однако для этого нужно техническое обновление, считают специалисты.
 
В 1995—1996 годах была произведена реконструкция мясоперерабатывающего комбината. Большинство крупных предприятий, за исключением завода по производству стали и мясоперерабатывающего комбината, в настоящее время приватизированы и находятся в частном ведении. За последние годы получил развитие и частный сектор, что увеличило количество предприятий малого и среднего бизнеса.

Мясоперерабатывающий комбинат, фабрика по переработке зерна и муки, кондитерская фабрика, комбинат по производству алкогольной и безалкогольной продукции — все эти предприятия пищевой промышленности в настоящее время обеспечивают собственное производство для населения аймака и страны.
 
Город Дархан в ближайшем будущем превратится в крупный центр нефтепереработки. В октябре 2011 года был заложен фундамент Дарханского нефтеперерабатывающего завода проектной мощностью 2 млн. тонн нефти в год - этого достаточно, чтобы полностью удовлетворить потребность страны в бензине, дизельном топливе и авиационном керосине. Для строительства завода будут привлечены кредиты японских банков, а главными подрядчиками выступают японские корпорации Marubeni и Toyo Engineering. Строительство первого в стране нефтеперерабатывающего завода планируется закончить к 2015 году.

Для снабжения теплом и электричеством в городе построена Дарханская ТЭЦ.

Транспорт 
Город расположен на Трансмонгольской железной дороге, от него отходит ветвь протяжённостью 64 км к станции Шарынгол.

Культура 
Монастырь Харагин представляет собой симпатичную бревенчатую хижину в старом городе, с недавних пор он снова стал действующим буддийским монастырём.

Кроме того в городе есть Музей Дарханского аймака. В этом музее, называемом также Традиционным Музеем Народного Искусства, находятся коллекции археологических находок, традиционной одежды, религиозных экспонатов и чучел животных.

Образование 
Город Дархан второй по величине образовательный центр Монголии, имеющий высокий уровень образованности городского населения. В Дархане обучаются сотни студентов из других регионов. На сегодняшний день в аймаке Дархан Уул существует 12 высших учебных заведений, 22 средних школы, 14 детских садов, институт менеджмента и развития, региональный центр развития бизнеса, исследовательский институт растениеводства и сельского хозяйства.

Сельское хозяйство 

Дарханско-Селенгинский регион — один из немногих, где . Аймак Дархан Уул — это , имеющий богатые ресурсы для развития сельского хозяйства. Этот . В бассейне реки Хараа сосредоточены благоприятные природные и климатические условия для выращивания зерновых культур и овощей, особенно картофеля. . .
 
. . .

Города-побратимы 
  Димитровград, Болгария
  Ирвинг, Техас, США
  Капошвар, Венгрия
  Улан-Удэ, Бурятия, Россия
  Цайц, Саксония-Анхальт, Германия

Ссылки 

Города Монголии
Дархан-Уул